Chaerophyllum balcanicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Velenovský. Chaerophyllum balcanicum ingår i släktet rotkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Rotkörvlar
balcanicum